Der Name Snefru bezeichnet:

eine alternative Schreibweise des altägyptischen Pharaos Snofru
eine Hashfunktion, siehe Snefru (Hashfunktion)